Fade to Black — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, разработанная французской компанией Delphine Software. Разработчики назвали это продолжением к своей прежней игре Flashback. Игра была выпущена для DOS и PlayStation, планируемые версии для Nintendo 64 и Sega Saturn были отменены. В 2018 году вышел неофициальный порт для Dreamcast.

Игровой процесс 
Игра представляет собой полностью трёхмерный мир. На выбор игрока предоставляет возможность установки вида камеры.

Сюжет

Отзывы 
Игра получила позитивные отзывы. Версия для PlayStation стала бестселлером в Великобритании,.

Примечания 

Компьютерные игры 1995 года
Компьютерные игры в жанре киберпанк
Компьютерные игры, разработанные Delphine Software International